Ángel Albino Corzo bezeichnet:

 Ángel Albino Corzo (1816–1875), mexikanischer Militär und Politiker
 Ángel Albino Corzo (Copainalá), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ángel Albino Corzo (La Trinitaria), Ort in Chiapas, Mexiko
 Jaltenango de la Paz (auch Ángel Albino Corzo), Stadt in Chiapas, Mexiko
 Municipio Ángel Albino Corzo, Verwaltungseinheit in Chiapas, Mexiko